Дорога Победы может означать:
 Дорога Победы — временная советская железнодорожная линия, действовавшая во время блокады Ленинграда.
 Дорога Победы — автомобильная дорога в Азербайджане.